La saison 2003-2004 est la vingt-quatrième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Conférence Est

Conférence Ouest

Séries éliminatoires

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées LHO

Références 

Hockey sur glace en 2003
Hockey sur glace en 2004
Saison de la LHO